Шимла:

 Шимла — административный центр штата Химачал-Прадеш.
 Шимла — округ в индийском штате Химачал-Прадеш.